Termenul „Merzenich” se poate referi la:

Merzenich, district Düren
Merzenich (Zülpich), district Euskirchen